Christian Klein (* 1972 in München) ist Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und Mitbegründer der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance.

Werdegang 
Christian Klein studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg mit Auslandsaufenthalt an der European Business Management School, Swansea, UK. Der studierte Diplomkaufmann begann seine berufliche Laufbahn 1999 als Marketing Consultant bei Siemens in München.

Er promovierte am Lehrstuhl für Statistik der Universität Augsburg bei Prof. Dr. Günter Bamberg, an dem er bis 2006 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Dort schloss er seine Dissertation zum Thema „Irrationale Verhaltensweisen auf Kapitalmärkten“ mit der Note summa cum laude ab. Von 2006 bis 2013 war Christian Klein als Akademischer Rat und Habilitand am Lehrstuhl für Rechnungswesen und Finanzierung der Universität Hohenheim tätig. Im Jahr 2012 schloss er seine Habilitation zum Thema „Existenz und Persistenz neuer Kapitalmarktanomalien“ ab und erhielt die Lehrbefähigung für das Fach Betriebswirtschaftslehre.

Christian Klein ist seit März 2013 Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel. Er forscht in den Bereichen Corporate Finance, Risk Management, Behavioral Finance und Sustainable Finance. Er fokussiert sich im Rahmen seiner Forschung vor allem auf Impact Investing, Climate Finance und dem Verhalten individueller Investoren im Bereich Nachhaltige Geldanlagen.

Schriften (Auswahl) 

 Klein, C., Zwergel, B., Eckert, J., Dumrose, M., 2022. Regulatorische und systembedingte Barrieren im Bereich Nachhaltige Geldanlagen in der Anlageberatung im Retail Banking – Eine qualitative Analyse aus der Perspektive des Anlageberaters. Kobra Uni Kassel, Kassel. https://doi.org/doi:10.17170/kobra-202208036572. Weblink
 Eckert, J., Huber, S., Klein, C., Zwergel, B., 2022. New evidence on German retail investors: The desire to make an impact. Corporate Finance 168–174. Weblink
 Wilkens, M., & Klein, C., 2021. Welche transformativen Wirkungen können nachhaltige Geldanlagen durch Verbraucherinnen und Verbraucher haben? Gutachten für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).
 Eckert, J., Huber, S., Klein, C., 2021. Regulatory framework for sustainable investment products – Current developments and associated challenges. Corporate Finance 12., 274 – 279. Weblink
 Klein, C., Eckert, J., Dumrose, M., 2021. Nachhaltige Finanzwirtschaft: Definition und aktuelle Entwicklungen, in: Heithecker, D. (Hrsg.), Handbuch Nachhaltige Finanzwirtschaft. FCH-Gruppe, Heidelberg, S. 15–29. Weblink
 Busch, T., Bruce-Clark, P., Derwall, J., Eccles, R., Hebb, T., Hoepner, A., Klein, C., Krueger, P., Paetzold, F., Scholtens, B., Weber, O., 2021. Impact investments: a call for (re)orientation. SN Business & Economics 1, 33. https://doi.org/10.1007/s43546-020-00033-6. Weblink
 Höck, A., Klein, C., Landau, A., Zwergel, B., 2020. The effect of environmental sustainability on credit risk. Journal of Asset Management 21, 85–93. https://doi.org/10.1057/s41260-020-00155-4. Weblink
 Landau, A., Rochell, J., Klein, C., Zwergel, B., 2020. Integrated reporting of environmental, social, and governance and financial data: Does the market value integrated reports? Business Strategy and the Environment TBD. https://doi.org/10.1002/bse.2467. Weblink
 Younas, Z.I., Klein, C., Zwergel, B., Trabert, T., 2019. Board composition and corporate risk-taking: a review of listed firms from Germany and the USA. JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING RESEARCH 20, 526–542. https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2018-0014. Weblink
 Drempetic, S., Klein, C., Zwergel, B., 2019. The Influence of Firm Size on the ESG Score: Corporate Sustainability Ratings Under Review. Journal of Business Ethics TBD. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04164-1. Weblink
 Bauckloh, T., Heiden, S., Klein, C., Zwergel, B., 2019. New evidence on the impact of the English national soccer team on the FTSE 100. Finance Research Letters 28, 61–67. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.001. Weblink
 Zwergel, B., Wins, A., Klein, C., 2019. On the heterogeneity of sustainable and responsible investors. JOURNAL OF SUSTAINABLE FINANCE & INVESTMENT 9, 282–294. https://doi.org/10.1080/20430795.2019.1613820. Weblink
 Bauckloh, T., Klein, C., Zwergel, B., Heiden, S., 2019. New evidence on the impact of the English national soccer team on the FTSE 100. Finance Research Letters March 2019, 61–67. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.001. Weblink
 Heinemann, K., Zwergel, B., Gold, S., Seuring-Stella, S., Klein, C., 2018. Exploring the Supply-Demand-Discrepancy of Sustainable Financial Products in Germany from a Financial Advisor’s Point of View. Sustainability 10, 1–20. https://doi.org/10.3390/su10040944. Weblink
 Bauckloh, T., Klein, C., Schneeweiß, A., 2018. Green Bonds: Emittenten und Additionalität auf dem Prüfstand, in: Stapelfeldt, M., Granzow, M., Kopp, M. (Hrsg.), Greening Finance. Logos, Berlin, S. 187–201. Weblink

Preise und Auszeichnungen 

 2006: „Dozent des Jahres“ an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Augsburg
 2008: Hohenheimer Lehrpreis
 2009: Erich-Gutenberg-Preis für Nachwuchswissenschaftler

Weblinks 
 christian-klein.org
 uni-kassel.de/fb07/ibwl/nachhaltige-Finanzwirtschaft
 scholar.google.de
 researchgate.net/
 papers.ssrn.com
 wpsf.de

Einzelnachweise 

Ökonom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Kassel)
Deutscher
Geboren 1972
Mann